Хосе Марија Морелос има више значења:

 Хосе Марија Морелос
 Хосе Марија Морелос (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Хосе Марија Морелос, Танке Рото (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Хосе Марија Морелос (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хосе Марија Морелос (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хосе Марија Морелос (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хосе Марија Морелос (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Хосе Марија Морелос (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хосе Марија Морелос, Чинакатес (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хосе Марија Морелос, Сан Хосе (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Хосе Марија Морелос (Хакала де Ледесма), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Хосе Марија Морелос, Агва Зарка (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хосе Марија Морелос (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хосе Марија Морелос, Ел Новиљо (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хосе Марија Морелос, Ла Виљита (Теокуитатлан де Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хосе Марија Морелос (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хосе Марија Морелос, Зирипео (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Хосе Марија Морелос, Манзана Гвадалупе (Сенгио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Хосе Марија Морелос, Ла Јегверија (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Хосе Марија Морелос, Санта Роса (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Хосе Марија Морелос (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хосе Марија Морелос (Санта Марија Уазолотитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хосе Марија Морелос (Кваутинчан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Хосе Марија Морелос (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Хосе Марија Морелос (Тлачичука), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Хосе Марија Морелос (Кинтана Ро), општина у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Хосе Марија Морелос (Хосе Марија Морелос, Кинтана Ро), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Хосе Марија Морелос (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хосе Марија Морелос, Лас Куатросијентас (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хосе Марија Морелос, Ел Нопал (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хосе Марија Морелос (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хосе Марија Морелос (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хосе Марија Морелос (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хосе Марија Морелос, Рафаел Перез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хосе Марија Морелос, Хосефа Ернандез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хосе Марија Морелос (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хосе Марија Морелос, Морелос (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хосе Марија Морелос, Сан Хуан (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хосе Марија Морелос (Апизако), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Хосе Марија Морелос (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Хосе Марија Морелос (Коскиви), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хосе Марија Морелос (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хосе Марија Морелос (Пахапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хосе Марија Морелос (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хосе Марија Морелос (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хосе Марија Морелос (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хосе Марија Морелос (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хосе Марија Морелос, Сан Хосе де Грасија (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Хосе Марија Морелос (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Хосе Марија Морелос, Морелос (Хуан Алдама), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Хосе Марија Морелос, Позо де лос Ратонес (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Хосе Марија Морелос, Санта Моника (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Хосе Марија Морелос, Морелос (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику